Cochabamba je lahko:
 Cochabamba - mesto
 Cochabamba - dolina
 Cochabamba - departma